Bei dem Torre-Angriff handelt es sich um eine Eröffnung des Schachspiels. Der Torre-Angriff zählt zu den Geschlossenen Spielen und ist benannt nach dem mexikanischen Schachspieler des frühen 20. Jahrhunderts Carlos Torre Repetto.

Die Grundstellung des Torre-Angriffs entsteht nach den Zügen
1. d2–d4 Sg8–f6
2. Sg1–f3 e7–e6
3. Lc1–g5

Die Hauptfortsetzungen sind:
 3. … c5 4. e3 Db6 5. Sbd2!
 3. … d5 4. e3 c5 5. Sbd2 Sbd7 6. c3 Ld6 7. Ld3
 3. … h6 4. Lxf6 Dxf6
 3. … Le7 4. Sbd2 b6 5. e4

Zu beachten ist die Eröffnungsfalle nach
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lg5 c5 4. e3 Db6 5. Sbd2 Dxb2 6. Ld3 d5 7. Tb1 Dc3 8. 0–0!.

8. … c4 verliert nach 9. Lxc4! dxc4 10. Lxf6 gxf6 11. Se4 Da5 12. Sxf6+ Ke7 13. Se5 Sc6 14. Dh5 Sxe5 15. dxe5 Lg7 16. Tfd1 Kf8 17. Td6 h6 18. Tbd1 Dc7 sofort.

Im ECO-Code werden die Zugfolgen 1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. Lg5, 2. … g6 3. Lg5 sowie 2. … b6 3. Lg5 ebenfalls als Torre-Angriff klassifiziert. Eröffnungen mit einem ähnlichen Aufbau sind beispielsweise die Trompowsky-Eröffnung, das Colle-System und das Londoner System.

Einzelnachweise 

Geschlossene Spiele